U europskoj zoni kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u nogometu – Južnoafrička Republika 2010., 53 reprezentacije borit će se za 13 mjesta. Kvalifikacije počinju u kolovozu 2008. Ove kvalifikacije bit će prvi službeni nastupi crnogorske nogometne reprezentacije.

Format natjecanja 

Reprezentacije su postavljene u osam grupa po šest momčadi, te jednu s pet momčadi. Pobjednici skupina osiguravaju izravan
nastup na Svjetskom prvenstvu, dok će se najboljih osam drugoplasiranih momčadi u razigravanju boriti za preostala četiri
mjesta. 

Da bi se odredilo kojih je osam reprezenatacija najboljih sve skupine bi morale imati isti broj momčati, a kako skupina 9 ima jednog člana manje (5), u skupinama 1 do 8 neće se računati rezultat s posljednjom (6.) reprezentacijom u skupini.

Ako dvije ili više reprezentacija imaju jednak broj bodova, poredak u skupini će se odrediti:
 Gol razlikom iz svih utakmica u grupi
 Većim brojem postignutih golova u grupi
 Većim brojem bodova iz međusobnih utakmica momčadi s istim brojem bodova
 Gol razlikom iz međusobnih utakmica
 većim brojem postignutih golova u međusobnim ogledima
 Izvlačenjem, ili razigravanjem ako ga odobri FIFA

Rezultati

Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

Skupina 4

Skupina 5

Skupina 6

Skupina 7

Skupina 8

Skupina 9

Najbolji strijelac

Vanjske poveznice 

 Kvalifikacije europske zone 

Kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u nogometu